Línea 146 puede referirse a:

 Línea 146 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 146 de colectivos de Rosario (Argentina).
 Línea 146 de autobuses de Madrid.
 Ex Línea 146 de ómnibus de Montevideo.